Броуд:

 Броуд — английская золотая монета, отчеканенная во времена Английского содружества в 1656 году.
 Броуд, Грэм (род. 1957) — английский барабанщик и перкуссионист.
 Броуд, Нил (род. 1966) ― бывший профессиональный теннисист.
  (1887—1971) ― английский философ.
 Броуд, Эли (1933—2021) — американский бизнесмен и филантроп.
 Броуд, Яков Исаакович (1900—1942) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии.
 Броуд-Пик — горная вершина в Каракоруме.

См. также 
 Броад
 Броуди